Maria Tudor kan zijn:

Maria (I) Tudor, koningin van Engeland
Maria Tudor, echtgenote van Lodewijk XII van Frankrijk
Maria Tudor (opera)